Bianka est un prénom hongrois féminin.

Variantes 

 français : Bianka
 anglais : Bianka
 polonais : Bianka
 hongrois : Bianka
 roumain : Bianka
 grec : Bianka
 corse : Bianka
 espagnol : Bianka

Personnalités portant ce prénom

Nom de famille 
 Dora Bianka (1895-1979), peintre polonaise.

Notes et références

Équivalents 
 

Prénom hongrois
Prénom féminin
Prénom français
Prénom roumain
Prénom grec
Prénom corse
Prénom espagnol